L'appellation « Pointe-à-Pitre-Les Abymes » peut faire référence à :
 l'aire urbaine de Pointe-à-Pitre-Les Abymes ;
 l'unité urbaine de Pointe-à-Pitre-Les Abymes.